

Ононське сільське поселення — сільське поселення, Олов'яннинський район, Забайкальський край
 Ононське сільське поселення — сільське поселення, Шилкинський район, Забайкальський край